Grand Prix Włoch 1971 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 9. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1971, która odbyła się 5 września 1971, po raz 22. na torze Monza.

42. Grand Prix Włoch, 22. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyścig zakończył się najmniejszą różnicą czasową między pierwszym a drugim miejscem.

Klasyfikacja 

Najszybsze krążenie – Henri Pescarolo – 1:23.8

Przypisy 

Włochy
1971
1971 we Włoszech